Chamseddine (auch Schams ad-Din; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hani Chamseddine (* 1953), libanesischer mathematischer Physiker
 Mohamad Ali Chamseddine (* 1942), libanesischer Dichter